Площадь 1-го Мая:

 Площадь 1-го Мая — последнее название застроенной площади в Екатеринбурге.
 Площадь Первого Мая — прежнее название площади Жуковского.
 Площадь 1-го Мая — площадь в Казани.
 Площадь 1-го Мая — прежнее (в 1918—1936 г.) название парка Героев Гражданской войны в Курске.
 Площадь 1-го Мая — площадь в Севастополе.
 Площадь 1-го Мая — площадь в Харькове.